Денис има више значења:
 Денис (Масачусетс)
 Денис (Оклахома)